Анато́лий Кузнецо́в:
 Кузнецов, Анатолий Александрович (род. 1939) — советский петролог, формациолог, геохимик, металлогенист.
 Кузнецов, Анатолий Алексеевич (1930—2007) — советский и российский учёный-физик, профессор, лауреат Государственной премии СССР.
 Кузнецов, Анатолий Борисович (1930—2014) — актёр, народный артист РСФСР.
 
 Кузнецов, Анатолий Владимирович (1937—2010) — народный художник РФ (2001), член-корреспондент Российской академии художеств (2009).
 Кузнецов, Анатолий Георгиевич (1932—2000) — шахматист.
 
 
 Кузнецов, Анатолий Николаевич (род. 1953) — театральный деятель, главный художник по свету театра Сатирикон, член Союза художников России.
 Кузнецов, Анатолий Петрович (1943—2015) — российский дипломат.
 Кузнецов, Анатолий Семёнович (1926—1996) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Анатолий Фёдорович (1938—2012) — советский и российский тренер по конькобежному спорту.